Sistema de aterrizaje puede ser:

 Sistema de aterrizaje instrumental, también conocido como ILS, sistema de ayuda al aterrizaje de aeronaves.
 Sistema de aterrizaje por microondas, mejora del sistema de ayuda al aterrizaje de aeronaves.